The War Within ("la guerra dentro" in lingua inglese) può riferirsi a:

 The War Within – album degli Shadows Fall del 2004
 The War Within – film del 2005 diretto da Joseph Castelo
 Transformers The War Within – miniserie dei Transformers